Szwajcaria:
 Rabiosa – rzeka, dopływ Plessur

Inne:
 Rabiosa – singel Shakiry